Per Andersson (ur. 1954) – szwedzki biathlonista, olimpijczyk
 Per Andersson (ur. 1971) – szwedzki wioślarz, olimpijczyk
 Per Andersson (ur. 1976) – szwedzki aktor